Tyr – miasto w starożytnej Fenicji, obecnie w Libanie,
 Tyr – bóg nordycki,
 Tyr – album zespołu Black Sabbath z 1990 roku,
 Tyr – nazwa skrótowa tyrozyny,
 Týr – grupa muzyczna z Wysp Owczych,
 Týr – album grupy Týr.